Boto steht für:

 eine Bezeichnung für die Amazonas-Flussdelfine,
 vor allem des Amazonasdelfin
 Bochumer Topologen in dem Pseudonym Boto von Querenburg
 Graf Boto von Pottenstein, 11. und 12. Jahrhundert
 Boto von Prüfening OSB (Potho Prunveningensis) (12. Jh.)
 eine alternative Schreibweise  von António Botto (1897–1959), portugiesischer Schriftsteller
 Als "BoTo" eine umgangssprachliche Abkürzung für das Festival Bochum Total
 männlicher Vorname, Nebenform von Bodo

Boto ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Boto (* 1995), slowenische Popsängerin
 Kenji-Van Boto (* 1996), madagassisch-französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bodo
 Botto